

Стюартсвілл — місто, штат Міссурі
 Стюартсвілл — переписна місцевість, штат Нью-Джерсі